Zsigmondy puede referirse a los siguientes artículos:

 Richard Adolf Zsigmondy, químico austríaco; o
 Nomenclatura por cuadrantes de Zsigmondy, usada en odontología.